Куркимахи — название населённых пунктов в России:
 Куркимахи — село в Акушинском районе Республики Дагестан.
 Куркимахи — село в Дахадаевском районе Республики Дагестан.